La Flamengrie kan syfta på:
 La Flamengrie, Aisne
 La Flamengrie, Nord